Termin -{Citohrom c reduktaza}- ima više značenja.
 NADPH—hemoprotein reduktaza
 NADH dehidrogenaza